A Poupa-de-Madagáscar (Upupa marginata) é uma espécie de ave da família Upupidae.

É endémica de Madagáscar.

Os seus habitats naturais são: florestas secas tropicais ou subtropicais.

Upupa
Aves de Madagáscar
Aves descritas em 1860